De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de gemengddubbel in week 28 van 2022 waren automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 45 dubbelparen speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst twee kwalificatierondes. Hier plaatsten zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren Dang Qiu en Nina Mittelham uit Duitsland.

Geplaatste paren 
Plaatsing is op basis van de opgetelde individuele dubbelranking van week 28 van 2022.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederlands namen Britt Eerland en Men Shuohan deel. Namens België nam Margo Degraef deel. Men en Degraef haalden de eindronde niet. Eerland en haar Finse dubbelpartner kwalificeerden zich voor de eindronde maar werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  ITTF World Ranking gemengddubbel individueel week 28/2022
  Plaatsingslijst
  Loting kwalificaties
  Loting eindronde geplaatste spelers
  Loting eindronde qualifiers

gemengd dubbelspel